

Населені пункти та їхні частини
 Ляскі — село в гміні Злоти Сток Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ляскі — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ляскі — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ляскі — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ляскі — село в гміні Бабімост Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ляскі — село в гміні Червенськ Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ляскі — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ляскі — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ляскі — село в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ляскі — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ляскі — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ляскі — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ляскі — село в гміні Ізабелін Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ляскі — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ляскі — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ляскі — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ляскі — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Ляскі — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ляскі — село в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ляскі — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ляскі — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ляскі — частина міста Жагань у Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Ляскі — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Ляскі — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Ляскі — частина села Вольварк у гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ляскі — частина села Камйонка в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ляскі — частина села Боровниця в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ляскі — частина села Біла-Перша в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ляскі — частина села Осовно в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ляскі — частина села Біла-Копець у гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ляскі — частина села Москва в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ляскі — частина села Рувна в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ляскі — частина села Ричувек у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ляскі — частина села Нові Жуковиці в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ляскі — частина села Пшеточино в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ляскі — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ляскі — частина села Шумсько в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ляскі — частина села Гетманув у гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Ляскі — колонія в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Ляскі — осада в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Ляскі — осада в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Ляскі — лісова осада в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ляскі — лісова осада в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки